Arocena steht für:
 Arocena (Santa Fe), eine Gemeinde im Departamento San Jerónimo, Provinz Santa Fe, Argentinien

Arocena ist der Familienname folgender Personen:
 Rodrigo Arocena (* 1947), uruguayischer Mathematiker